Біблос — фінікійське місто-держава, нині - місто Джубейль (Ліван).
 Біблос — бібліографічний ілюстрований часопис, що видавався у США у 1954–74 роках.

Інші значення 

  BIBLOS (Біблос) — україномовна електронна бібліотека загального доступу.